

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Balj“ beginnt.

Balj 



Balja 
 Baljak, Dušan (1854–1935), österreichischer bzw. jugoslawischer Politiker
 Baljak, Srđan (* 1978), serbischer Fußballspieler

Balji 
 Baljić, Elvir (* 1974), bosnischer Fußballspieler der Nationalmannschaft
 Baljić, Mirsad (* 1962), jugoslawischer Fußballspieler

Baljo 
 Baljon, Johannes Marinus Simon (1861–1908), niederländischer reformierter Theologe